Mouzon (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Mouzon (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes